Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Matrix Essentials Evert Cup 1993 проходили з 22 по 29 лютого на відкритих кортах з твердим покриттям Indian Wells Tennis Garden в Індіан-Веллс (Каліфорнія, США). Ренне Стаббс і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гроссман і Патрісія Гі з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Matrix Essentials Evert Cup, парний розряд